Кубок LADA Granta — российский гоночный монокубок, проводимый ПАО «АВТОВАЗ», в котором все стартовали на специально подготовленных седанах LADA Granta Cup.

История 
Кубок был организован ПАО «АвтоВАЗ» в 2011 году, и проводился до 2013 года, включительно. Все автомобили были спроектированы и построены частной компанией ТМС-Спорт (ранее Торгмаш Моторспорт), одним из главных идеологов проекта стал московский бизнесмен Виктор Шаповалов. К участию в турнире привлекались «звезды» российского автоспорта, известные автожурналисты, в частности принимали участие сотрудники журнала «За Рулем», и команда газеты «Авторевю».

С 2014 года автомобили, оставшиеся от Кубка LADA Granta, стали участвовать в Российской серии кольцевых гонок, в классе Супер-Продакшн.

Техника 

 Автомобиль LADA Granta Cup.
 Двигатель: ВАЗ 21126 объёмом 1,6 литра, 4-цилиндровый с турбонаддувом.
 Мощность 235 л.с. при 6500 об/мин
 Крутящий момент 280 Нм при 4000 об/мин
 6-ступенчатая секвентальная коробка передач, TMS Sport 7796
 Разгон до 100 км/ч за 5,6 сек.

Спортивный регламент 
Как и полагается монокубку, все участвовавшие автомобили являлись полностью идентичными. Квалификация кубка LADA Granta состояла из двух сегментов. Во время каждого этапа пилоты участвовали в двух заездах длиной по 45-60 минут каждый, с обязательной остановкой в боксах. Изначально планировалось, что будет в обязательном порядке производиться смена пилотов, но в 2013-м от этого правила отказались и некоторые спортсмены участвовали в турнире в одиночку.

Трассы 

Заезды проводились на следующий автодромах:
 Moscow Raceway, Волоколамск, Московская область
 Трасса АДМ (Автодром «Москва»), Мячково, Московская область
 Автодром «Красное кольцо», Красноярск
 «Нижегородское кольцо», Нижний Новгород
 «Смоленское кольцо», Смоленск
 Шоссейно-кольцевая трасса «Kazanring», Казань
 «Тольятти-ринг», Тольятти

Победители

Личный зачет 
 2011 — Кирилл Ладыгин
 2012 — Дмитрий Брагин и Максим Симонов
 2013 — Никита Мисюля

Командный зачет 
 2011 — зачет не проводился
 2012 — «Сбербанк-Пластик» (в составе: Дмитрий Брагин, Максим Симонов, Михаил Митяев, Владимир Ситнов)
 2013 — Syzran Racing Team (в составе: Дмитрий Брагин, Максим Симонов, Михаил Митяев, Сергей Шалунов, Владимир Шешенин)

См. также 
 Национальная гоночная серия «АвтоВАЗ»
 Серебряная ладья
 LADA Sport

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт серии
 Модель Lada Granta Cup на сайте производителя
 Результаты всех сезонов кубка России по кольцевым гонкам в классе Lada Granta 2011-2013
 Рассказ о модели Lada Granta Cup и её создании в журнале За рулём, 2011
 Большой тест-драйв с сотрудниками Авторевю, 2013

Автоспортивные соревнования в России
АвтоВАЗ
Европейские автогоночные серии
Кузовные гоночные серии
Кубки России